Slag bij Ramoth in Gilead (853 v.Chr.), vermeende slag van Achab en Josafat tegen Hadadezer
 Slag bij Ramoth in Gilead (841 v.Chr.), vermeende slag van Joram van Israël en Achazja van Juda tegen Hazaël